Кондра́т Андре́евич Лохви́цкий (9 марта 1774 — 1849) — мистик, археолог.

Биография 
В 1823 году Лохвицкий переехал в Киев, где приобрёл дом. В 1824 году он разыскал фундамент Десятинной церкви. В то же время он стал членом Общества Истории и Древностей Российских. За находку фундаментов князь П. Витгенштейн преподнёс в дар Лохвицкому свою шпагу 1812 года.

Впоследствии Лохвицкий нашел фундаменты каменной Ильинской церкви.

По инициативе Лохвицкого вокруг Золотых Ворот украсили клумбами и установили чугунную решетку.

После смерти оставил огромный архив, который он завещал Киевской духовной академии.

Ссылки 
 
 Производство знаний о киевских древностях в начале XIX в.: протагонисты и статисты (по эпистолярным и мемуарным источникам)
 Под валом Ярослава (часть 1)

Литература 
 Ф. Терновский. «Материалы для истории мистицизма в России» («Труды Киевской Духовной Академии», 1863 г., октябрь, стр. 161—203).
 Ф. Терновский. «К. А. Лохвицкий и его жизнь в Киеве» («Киевлянин», 1865 г., № 144—146).
 «Краткое историческое описание первопрестольной соборной Десятинной церкви в Киеве». Полтава. 1849 г., стр. 9.
 Николай Сементовский. «Киев, его святыни, древности, достопамятности и сведения, необходимые для его почитателей и путешественников», Киев, 1900 г., стр. 49, 116.